Ел Естораке има више значења:

 Ел Естораке, Ел Органал (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Естораке (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Естораке (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Естораке (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику